Brando (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Brändö, een archipel en gelijknamige gemeente die deel uitmaakt van de Finse autonome eilandengroep Åland
 Marlon Brando, een Amerikaans film- en theateracteur en zanger
 Tuki Brando, een Frans-Polynesisch model
 Cheyenne Brando, een actrice en model (moeder van Tuki)